RM i Tvåkrona har seglats i två år på Ekoln, Uppsala. Tävlingen anordnas av Ekolns segelklubb. Tvåkrona har nu fått SM-status men tävlingarna fortsätter att hållas i Uppsala.

Kappseglingar
Svenska mästerskap